Satyricon – komediowa, awanturnicza powieść z 1 poł. I w. przypisywana Gajuszowi Petroniuszowi 
 Satyricon – norweski zespół muzyczny
 Satyricon – album grupy Satyricon
 Satyricon – film w reżyserii Federico Felliniego, swobodna adaptacja dzieła Gajusza Petroniusza